Баянмонхийн Анхчимэг (, , род. 30 января 1983) — монгольская шахматистка, международный мастер среди женщин (2006).

Пятикратная чемпионка Монголии (2001, 2002, 2003, 2005 и 2015 гг.).

В составе сборной Монголии участница семи шахматных олимпиад (2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 и 2014 гг.; в 2002 г. играла на 1-й доске), командного чемпионата Азии 1999 г., всемирных интеллектуальных игр 2008 г.

В 2001 и 2003 гг. представляла Монголию в зональных турнирах.

Серебряный призер чемпионата мира среди студенток 2002 г.

Победительница женского зачета сильного по составу опен-турнира в Берлине (2004 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Б. Анхчимэг в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Анхчимэг на сайте 365Chess

Шахматисты Монголии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам